Холмого́рська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України та інших країн колишнього СРСР. Назва — на честь російського села Холмогори.

 Холмогорська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Холмогорська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Холмогорська вулиця — вулиця в місті Харків.

Колишні назви:
 Холмогорська вулиця  — колишня назва вулиці Генерала Капустянського у місті Дніпро.

Вулиці